Марија Еухенија има више значења:

 Марија Еухенија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Еухенија (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија Еухенија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Еухенија, Лос Чакуалес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Еухенија (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику